Schlosskirche St. Martin steht für:

 Schlosskirche St. Martin in Graz-Straßgang in der Steiermark, siehe Schloss St. Martin (Graz) #Schlosskirche St. Martin
 Schlosskapelle St. Martin im Schloss Wörth an der Donau, bei Regensburg, Bayern
 Schlosskapelle St. Martin im Schloss Unterweilbach, Landkreis Dachau, Bayern